O Esporte Clube União é um clube poliesportivo, recreativo e social, e uma equipe de futebol da cidade de Tambaú, interior do estado de São Paulo. Fundado em 25 de setembro de 1910, suas cores são azul, vermelha e branca. Teve 13 participações no Campeonato Paulista de Futebol. Atualmente está licenciado da Federação Paulista de Futebol.

História 
Clube mais antigo da cidade e um dos mais antigos do estado de São Paulo, o Esporte Clube União iniciou no profissionalismo em 1976. Em 1986, passou a contar com a concorrência do Esporte Clube Operário, seu mais tradicional adversário, com uma rivalidade que já dura quase 90 anos. Porém, em 1989, abandona o campeonato estadual. Para 2012, já está com sua estrutura montada para voltar aos gramados do futebol profissional.

Participações em estaduais 
Campeonato Paulista - Série A3:  10(1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988)Campeonato Paulista - Série B: 3'''
(1977, 1978, 1979)

Clubes de futebol de Tambaú
Clubes de futebol fundados em 1910
Fundações em São Paulo em 1910